Fjerde etape af Vuelta a España 2009 blev kørt d. 1. september 2009 og gik fra Venlo til Liège. Starten af etapen var præget af mange udbrudsforsøg, men først efter 21 km klarede en gruppe ryttere at oparbejde sig et betydeligt forspring til hovedfeltet. Dagens udbrud bestod af Lars Boom (Rabobank), Javier Ramírez (Andalucía-Cajasur), Sergej Lagutin (Vacansoleil) og Dominik Roels (Team Milram). Udbryderne havde på et tidspunkt en føring på 15 minutter før regnen begyndte at øse ned. Udbruddet klarede at holde hovedfeltet fra sig over alle de kategoriserede stigninger, og Lars Boom var førstemand over stregen på alle tre, og blev dermed den nye indehaver af bjergtrøjen. Regn og sidevind gjorde forholdene vanskelige og førte til styrt i både i udbruddet og i hovedfeltet hvor ryttere som Jakob Fuglsang og Gerald Ciolek røg i asfalten. Den sidste rest af udbruddet blev indhentet med 15 km igen til mål, og de næste kilometre blev præget af flere resultatløse angreb. Efter omkring 222 km skete det et styrt i hovedfeltet som hindrede flere ryttere, blandt andet Fabian Cancellara med den gyldne førertrøje, men siden styrtet skete indenfor de sidste 3 kilometre, blev tidstabet til rytterne ikke taget med i den samlede stilling. Et hold som ikke blev hindret af styrtet var Team Columbia. Det amerikanske hold viste sig som det stærkeste for anden dag i træk da André Greipel sprintede ind til sin første etapesejr i Vueltaen i karrieren foran Wouter Weylandt fra Quick Step. Columbia og Quick Step lagde beslag på de syv første pladser på etapen efter en spurt hvor også Team Milram gjorde en stærk indsats. Cancellara beholdt føringen i den samlede stilling, men måtte overlade kombinationstrøjen til Dominik Roels. Greipel overtog føringen i pointkonkurrencen, mens Liquigas beholdt sin føring i holdkonkurrencen.

 Etape: 4
 Dato: 1. september
 Længde: 225,5 km
 Gennemsnitshastighed: 39,45 km/t

Bjerg- og pointspurter

1. bjerg (Alto de Cauberg) 
Efter 76,5 km

2. bjerg (Alto de Cauberg) 
Efter 117,9 km

3. bjerg (Alto Mont Teux) 
Efter 183,2 km

1. spurt (Herkenrade) 
Efter 127,7 km

2. spurt (Liège) 
Efter 206 km

Mål (Liège) 
Efter 225,5 km

Resultatliste

Udgåede ryttere 
 169  Charles Wegelius (SIL) udgik efter 153 km.

Referencer

Eksterne henvisninger 
 Etapeside  på lavuelta.com  
 Etapeside  på lavuelta.com  
 Etapeside  på lavuelta.com  

04. etape af Vuelta a Espana 2009

en:2009 Vuelta a España, Stage 1 to Stage 11#Stage 4